Les mots Madagascariensis (masculin ou féminin) et Madagascariense (neutre) sont deux déclinaisons (notamment du nominatif singulier) d'un adjectif du latin contemporain signifiant « de Madagascar ».

En taxonomie, les mots madagascariensis et madagascariense sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer des espèces animales ou végétales découvertes à l'intérieur ou sur les côtes de Madagascar (voire endémiques de cette île). Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique